

Toponymie

de la voïvodie de Petite-Pologne
 Brzegi est un village dans le powiat des Tatras 
 Brzegi est un village dans le powiat de Wieliczka 
de la voïvodie de Mazovie
 Brzegi est un village dans le powiat de Garwolin
de la voïvodie de Sainte-Croix
 Brzegi est un village dans le powiat de Jędrzejów 
de la voïvodie de Grande-Pologne
 Brzegi est un village dans le powiat de Czarnków-Trzcianka